Karangwangi (Cidaun), een plaats in Indonesië
Karangwangi (Binong), een plaats in Indonesië
Karangwangi (Ciranjang), een plaats in Indonesië
Karangwangi (Mekarmukti), een plaats in Indonesië
Karangwangi (Karangwareng), een plaats in Indonesië
Karangwangi (Depok), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing